Сезон 1973–1974 в Ла Лізі — футбольне змагання у найвищому дивізіоні чемпіонату Іспанії, що проходило між 1 вересня 1973 та 20 травня 1974 року. Став 43-м турніром з моменту заснування Ла Ліги. Участь у змаганні взяли 18 команд, три найгірші з яких за регламентом вибули до Сегунди.

Переможцем турніру стала «Барселона», яка здобула свій 9-й трофей національної першості та перше чемпіонське звання за останні 14 років. Майбутні чемпіони невдало розпочали турнір і протягом першої третини тірніру боротьбу за першу позицію вели між собою «Валенсія» та діючий чемпіон Іспанії мадридський «Атлетіко». Каталонці ж вперше в сезоні очолили турнірну таблицю лише у 13-му турі змагання, однак з того часу демонстрували впевнену гру, утримавши лідерську позицію та довівши свій відрив від «Атлетіко» на фініші турніру до 8 очок.

Підсумкова турнірна таблиця

Результати

Бомбардири 

Найкращим бомбардиром Прімери сезону 1973–74 став нападник клубу «Спортінг» (Хіхон) Кіні, якому для перемоги у суперечці голеодорів вистачило 20 забитих голів.  

Найкращі бомбардири сезону:

Рекорди сезону 

 Найбільше перемог: «Барселона» (21)
 Найменше поразок: «Барселона» (5)
 Найкраща атака: «Барселона» (75 забито)
 Найкращий захист: «Барселона» (24 пропущено)
 Найкраща різниця голів: «Барселона» (+51)

 Найбільше нічиїх: «Гранада» та «Малага» (12)
 Найменше нічиїх: «Спортінг» (Хіхон) (4)

 Найбільше поразок: «Реал Ов'єдо» (19)
 Найменше перемог: «Расінг» (Сантандер) (8)

 Найгірша атака: «Ельче» (25 забито)
 Найгірший захист: «Спортінг» (Хіхон) (59 пропущено)
 Найгірша різниця голів: «Реал Ов'єдо» (-23)

Посилання 
 Прімера Дивізіон 1973–74 на RSSSF  
 Прімера Дивізіон 1973–74 на bdfutbol.com  

1973-74
1974 у футболі
1973 у футболі